Курганная группа «Дубовой I» — объект археологического наследия, расположенный к западу от станицы Сиротинской Иловлинского района Волгоградской области.

Состоит из 5 насыпей, 3 из которых исследованы. Погребения катакомбной, срубной культур и эпохи средневековья, основной обнаруженный материал — керамика.

Литература 
 
 Дьяченко, А. Н. Отчет об археологических исследованиях в Волгоградском Задонье (Иловлинский район) в 1993 году. Волгоград. 1994. Фонды ВОКМ № 98.

Археологические объекты Волгоградской области
Иловлинский район